Sirch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Anton Sirch (1943–2013), deutscher Benediktiner und Verleger
 Cornelia Sirch (* 1966), ehemalige deutsche Schwimmerin und Olympiateilnehmerin 
 Erna Sirch (* 1912), deutsche Politikerin (LDPD) und DFD-Funktionärin
 Peter Sirch (* 1961), deutscher Fußballspieler und Torwarttrainer

 Srch (Sirch), Gemeinde in Tschechien